Сомнение:
 Сомнение — психическое состояние.

 «Сомнение» — романс М. И. Глинки (1838).
 «Сомнение» — американский фильм-драма 2008 года режиссёра Джона Патрика Шэнли.
 «Сомнение» — американский телесериал 2017 года.

Сомнения:
 Бухта Сомнения
 Мыс Сомнения
 Полуостров Сомнения

См. также 
 Тень сомнения (значения)